een volk uit Kameroen en Nigeria, zie Mafa (volk)
 de taal van dat volk, zie Mafa (taal)
 een voormalig Duits motorfietsmerk, zie Mafa (motorfiets)